El término río Luena puede referirse a uno de los siguientes ríos:
Río Luena (Angola), río africano que confluye en el río Zambeze.
Río Luena (Cantabria), afluente del río Pas.